Буфалино () может означать:

 Буфалино, Джезуальдо — итальянский прозаик
 Буфалино, Рассел — американский мафиози сицилийского происхождения
 Буфалино, Билл — американский адвокат

См. также 

 Буфалини